Плющ — рослина
 Плющ алжирський
 Плющ звичайний
 Плющ (прізвище).